McEntire ist der Familienname folgender Personen:

 Harry McEntire (* 1990), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 John McEntire (* 1970), US-amerikanischer Schlagzeuger und Produzent
 Pake McEntire (* 1953), US-amerikanischer Country-Sänger
 Reba McEntire (* 1955), US-amerikanische Country-Sängerin

Siehe auch:
 McIntire
 McIntyre